Abraham Maslow (1908–1970), Amerikaans klinisch psycholoog
James Maslow (1990), Amerikaans televisieacteur
Masłów (doorverwijspagina), plaatsen in Polen

Zie ook
 Maslov (doorverwijspagina)